Елизаве́та Серге́евна Радва́нская (род. 21 мая 1990, Киев) — украинская поэтесса, региональный представитель Международного союза писателей ЮРСП.

Биография 
Училась в медицинском университете. Участвует в медицинских семинарах по биоэтике.

С 2014 года состоит в Южнорусском союзе писателей, является региональным представителем союза в Киеве.

Семья 
Дед (по материнской линии) — Леонард Александрович Добровольский (1929—2013), доктор медицинских наук, гигиенист, радиобиолог.

Творчество 
Стихи пишет с раннего детства.

Автор двух сборников поэзии и прозы.

Произведения Елизаветы Радванской публиковались в альманахах «Дорога», «Каштановый дом» (2011), «Ликбез» (2014), журналах «Окно» (2011—2014), «Кольцо А» (2014), «Южное сияние» (2013, 2014, 2015), сборниках «Глаза мухи» (2012) и «Точка опоры» (2011), «Провинция у моря — 2014», «Интереальность» (2015), в «Литературной газете» (2014) и др.

Участвует в литературных вечерах, творческих встречах-семинарах.

Избранные публикации 

 Радванская Е. С. Девять дорог. Книга-сфера : меридианы-рассказы, параллели-стихи. — Ичня : Формат, 2011. — 120 с. — 500 экз.
 Радванская Е. Надписи мелом : сб. стихов. — Киев: Вид. дім «Ін Юре», 2007. — 180 с.

Награды 
 Лауреат международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль — 2011»
 Специальный приз от литературного журнала «Южное Сияние» — в поэтическом конкурсе «И ляжет путь мой через этот город…» (IV международный арт-фестиваль «Провинция у моря — 2014»)
 «Интереальность-2015»
 финалист Конкурса международного литературного форума «Славянская лира-2015» в номинации «Поэзия. Свободная тематика»

Отзывы 
Стихи с горчинкой и надеждой. Лиричная тонкая проза. … «Яблоко на ветке» буду не раз перечитывать…

Примечания

Литература 
 

Русские поэты
Члены Южнорусского союза писателей